Альметьев — фамилия; имеет женскую форму Альметьева.
 Альметьев, Василий Михайлович (1879 — после 1919) — войсковой старшина, временный командующий Оренбургского 21-го казачьего полка.
 Альметьев, Николай Михайлович (1872—1938) — полковник, командующий Оренбургского 35-го казачьего полка (1919).
 Альметьев, Пётр Михайлович (1874 — после 1919) — есаул, депутат Войскового круга Оренбургского казачьего войска (1919).